Era
 Era – jednostka geochronologiczna (czasowa)
 Era – sieć telefonii komórkowej w Polsce działająca w latach 1996–2011, obecnie T-Mobile
 Era – projekt muzyczny Erica Leviego
 Era – album muzyczny grupy Era
 Era Istrefi – kosowska piosenkarka

 ERA
 ERA (ang. Explosive Reactive Armour), pancerz reaktywny – pancerz zawierający materiał wybuchowy, aktywnie reagujący na przebijający go pocisk
 ERA (skrót od ang. Erase) – polecenie systemu operacyjnego CP/M
 ERA (ang. European Robotic Arm) –  robotyczny manipulator, który w przyszłości zostanie przymocowany do rosyjskiego modułu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 ERA (ang. English Racing Automobiles) – brytyjski konstruktor Formuły 1
 ERA (ang. Earned run average) – w baseballu element statystyczny dla miotacza
 ERA (ang. European Railway Agency) – Europejska Agencja Kolejowa
 ERA – kod w systemie IATA oznaczający port lotniczy Erigavo
 ERA – oznaczenie powiatu radomszczańskiego na polskich tablicach rejestracyjnych

Zobacz też 
 Era kalendarzowa – okres zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem stanowiącym podstawę rachuby lat w kalendarzu
 Era buddyjska – okres chronologiczny używany w krajach buddyjskich
 Era Śaka – era hinduska
 Era Wikrama – Kalendarz Wikrama
 Era pontyjska – system rachuby lat używany w starożytności w Królestwie Pontu
 Era postępowa – okres w historii Stanów Zjednoczonych
 Era Tulipanów – okres w historii Turcji trwający od 1718 do 1730 roku, kiedy krajem rządził Ahmed III
 Era neoabsolutyzmu (era Bacha) – okres w dziejach politycznych Cesarstwa Austriackiego w latach 1849–1859
 Era militarystów – okres w historii Republiki Chińskiej przypadający na lata 1916–1928
 Era Aviation –  amerykańska linia lotnicza z siedzibą w Anchorage w stanie Alaska
 Nowa Era – centroprawicowa partia polityczna działająca na Łotwie w latach 2002–2011
 Nowa Era – wydawnictwo publikujące podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń oraz poradniki dla nauczycieli
 Era Renifera – druga studyjna płyta polskiej piosenkarki Reni Jusis
 Era retuszera – utwór muzyczny Katarzyny Nosowskiej
 Era open – okres w tenisie ziemnym, rozpoczęty w 1968 roku, kiedy to zezwolono na udział zawodników amatorskich oraz zawodowych w każdym turnieju (amatorskim i profesjonalnym)
 Ery Śródziemia – fikcyjny okres w opowiadaniach Johna Ronalda Reuela Tolkiena
 Era hyboryjska – fikcyjny okres w dziejach starożytnych Ziemi, stworzony przez Roberta E. Howarda na potrzeby uniwersum Conana
 Era Pięciorga – trylogia fantasy autorstwa australijskiej pisarki Trudi Canavan
 Era Plancka, Era wielkiej unifikacji, Era inflacji, Era elektrosłaba, Era kwarkowa, Era hadronowa, Era leptonowa, Era promieniowania, Era materii – w kosmologii określenia faz rozwoju Wszechświata
 Era afityczna, Era eofityczna, Era paleofityczna, Era mezofityczna, Era kenofityczna – ery w dziejach rozwoju roślinności na Ziemi
 Era Wodnika – jedna z dwunastu epok astrologicznych